Stein (výslovnost [štajn], německy kámen) může být:

 Stein (pivo) – značka piva
 Stein (pivovar) – bratislavský pivovar

 místní jméno
 Stein (Rakousko) – rakouská obec v okrese Fürstenfeld
 Stein an der Donau – dolnorakouské město, dnes místní část města Krems an der Donau
 Stein (Švýcarsko) – švýcarská obec v kantonu St. Gallen
 Stein (Bavorsko) – město v Bavorsku
 Stein (Hartenstein) – obec, místní část města Hartenstein v Sasku
 Stein (hrad v Sasku) – hrad v Hartensteinu v Sasku
 Stein – dřívější německé jméno osady Skalka v okrese Cheb

příjmení
 August Stein (1854–1937) – představitel česko-židovského hnutí a jeden ze zakladatelů Židovského muzea v Praze
 Aurel Stein (1862–1943) – maďarsko-britský archeolog, filolog, geograf a cestovatel
 Dieter Stein (* 1967) – německý novinář a publicista
 Edith Stein, Terezie Benedikta od Kříže (1891–1942) – filosofka a řeholnice
 Eric Stein (1913–2011) – česko-americký právník a vysokoškolský učitel židovského původu
 Franz Stein (1869–1943) – rakouský a českoněmecký novinář a politik
 Friedrich Stein (1818–1885) – německý přírodovědec, jedna ze 72 osobností, jejichž jména jsou napsána pod okny Národního muzea v Praze
 Gertrude Steinová (1874-1946) – americko-francouzská spisovatelka, básnířka a sběratelka moderního umění
 Hans Stein (* 1926) – česko-chilský zpěvák a vysokoškolský pedagog
 Helmut Stein (1942–2022) – východoněmecký fotbalista
 Charlotte von Stein – dvorní dáma, přítelkyně Goetheho
 Karl vom Stein (1757–1831) – politik, pruský reformátor a historik
 Leo Stein – americký literát a znalec umění, bratr Gertrudy Steinové
 Leo Stein (libretista) – rakouský libretista ve Vídni, vlastním jménem Leo Rosenstein
 Michal Stein (* 1959) – český textař a novinář
 Otto Stein (1877–1958) – český akademický malíř a grafik
 Richard Stein (1871-1932) – rakouský právník a vydavatel
 Štěpánka Stein (* 1976) – fotografka

Podobné místní jméno 
 Stein im Böhmerwalde – německý název obce Polná na Šumavě

Související články 
 Kámen

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení